La nazionale di calcio femminile della Turchia è la squadra nazionale di calcio femminile della Turchia. È posta sotto l'egida della federazione calcistica turca (TFF).

Come membro dell'UEFA partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA e al Campionato europeo UEFA. Al 24 giugno 2016 occupa la 58ª posizione nel Ranking FIFA.

In tutta la sua storia non è mai riuscita a qualificarsi a un Campionato mondiale di calcio femminile, a un Campionato europeo di calcio femminile e ai Giochi Olimpici.

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non ha partecipato
 1995: non ha partecipato
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non ha partecipato
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1984: non ha partecipato
 1987: non ha partecipato
 1989: non ha partecipato
 1991: non ha partecipato
 1993: non ha partecipato
 1995: non ha partecipato
 1997: non qualificata
 2001: non qualificata
 2005: non ha partecipato
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Rosa 
Formazione attuale.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Record individuali

Record presenze
Le calciatrici in attività sono in grassetto.
Aggiornato all'11 aprile 2017.

Record gol
Le calciatrici in attività sono in grassetto.
Aggiornato all'11 aprile 2017.

Fonte:

Note

Collegamenti esterni